Stephens County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Stephens County (Georgie) – okres státu Georgie
 Stephens County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Stephens County (Texas) – okres státu Texas

Související články 
 Stevens County (rozcestník)